Турецкая Суперлига 2017/18 () — 60-й розыгрыш чемпионата Турции по футболу с момента его основания.

Клубы-участники

Составы команд

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Бомбардиры 
	
 

2017/2018
Турция
Спорт в Турции в 2017 году
Спорт в Турции в 2018 году